Krowodrza (dawna dzielnica Krakowa) – dzielnica Krakowa do 1991 r.
 Krowodrza (Kraków) – obszar w Krakowie, w Dzielnicy V Krowodrza
 Dzielnica V Krowodrza – dzielnica Krakowa, jednostka pomocnicza gminy